Téry Ödön (1856–1917) orvos, a magyar turistamozgalom egyik megalapítója
 Téry Ödön (1890–1981) olimpiai ezüstérmes tornász